Egy magyar nábob, Jókai Mór regénye (1854)
 Egy magyar nábob, magyar film (1966)